Ла́йтман — фамилия.

Известные носители:
 Лайтман, Михаэль Семёнович (род. 1946) — основатель и руководитель Международной Академии Каббалы.
 Лайтман, Алан (род. 1948) — американский физик и писатель.
 Доктор Кэл Лайтман () — психолог, персонаж сериала «Обмани меня».